Francisco da Cruz Queiroga, mais conhecido como Chiko Queiroga (Rio de Janeiro, novembro de 1964), é um cantor e compositor brasileiro de MPB. É bastante conhecido por sua parceria musical com o também compositor Antônio Rogério.

Biografia 
Nascido na cidade do Rio de Janeiro, mudou-se para Aracaju ainda criança. Na década de 1980 estudou violão no Conservatório de Música de Sergipe.

Possui os títulos de "Cidadão Aracajuano", pela Câmara Municipal de Aracaju, e de "Sergipano" pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Discografia 
 (2005) Balaio atemporal
 (2001) Folia de São João
 (1997) Pálpebras
 (1998) Chiko Queiroga e Antônio Rogério ao vivo
 (1990) Cor de laranja

Ligações externas 
 

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de Sergipe